Esistono più comuni francesi con questo nome

 Saint-Erblon – Ille-et-Vilaine
 Saint-Erblon – Mayenne